Jméno a příjmení Vladimír Dvořák má více nositelů:

 Vladimír Dvořák (1925–1999) – český herec, textař, konferenciér a scenárista
 Vladimír Dvořák (oftalmolog) (1919–2000) – český docent oftalmologie
 Vladimír Dvořák (politik) (1913–???) – český a československý politik